Talos puede hacer referencia a:

 Talos, un gigante de bronce de la mitología griega.
 Talos, un videojuego para ZX Spectrum de 1985.
 Talos, un género extinto de dinosaurio terópodo carnívoro similar a un ave.
 Uno de los tres nombres con que se conocía al sobrino de Dédalo, Pérdix.
 El RIM-8 Talos, un misil superficie-aire estadounidense.
 Talos de Esparta, una novela escrita en 1986 por el escritor italiano Valerio Massimo Manfredi.
 Operativo Talos, la participación de la Armada Argentina en las sanciones resueltas por el Consejo de Seguridad de la ONU en Haití durante 1993 y 1994.
 T-A.L.O.S., un personaje ficticio de la serie de videojuegos Resident Evil.
 Talos era un hijo de Enopión.
 Talos es un dios en el videojuego de Bethesda Game Studios, The Elder Scrolls V: Skyrim.
 Talos, plural de talo; plato típico del País Vasco, Navarra y País Vasco francés, similar a la arepa de Colombia y Venezuela o a una tortilla de maíz grande de México.

Referencias